Кызыл-Тайга (, от тувин. кызыл — красный и тайга — гора, покрытая лесом.) — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации.

 Кызыл-Тайга — гора, самая высокая горная вершина Западного Саяна
 Кызыл-Тайга — горный хребет в южной части Алашского плато
 Кызыл-Тайга — гора в хребте Артыш
 Кызыл-Тайга, Ак-Аксы — село в Сут-Хольского кожууне, административный центр и единственный населённый пункт Кызыл-Тайгинского сумона.
 сумон Кызыл-Тайга, он же Кызыл-Тайгинский сумон — административно-территориальная единица в Сут-Хольского кожууне
 местечко Кызыл-Тайга — населённый пункт без статуса поселения, административно относится к с. Хонделен, Барун-Хемчикский кожуун

Примечания